Plaatsen in Bulgarije
Pisarovo (Dobritsj) - een dorp in gemeente General Tosjevo, oblast Dobritsj
Pisarovo (Pleven) - een dorp in gemeente Iskar, oblast Pleven